Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Kriminalserie SOKO Stuttgart, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst 14 Staffeln mit 340 Episoden inklusive des SOKO-Crossover SOKO – Der Prozess.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

SOKO – Der Prozess 
Im Rahmen des fünfteiligen Specials aller deutschen SOKO-Serien war der Handlungsort für den vierten Teil das Revier der Stuttgarter Ermittler.

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Weblinks 
 

Sokostuttgartepisoden